Mark Abdelli, né le  en France, est un personnage public. Il est producteur des premières émissions sur le réseau Snapchat et producteur audiovisuel depuis . 

Mark Abdelli est également connu pour être un producteur, agent de célébrités, et snapchatter.

En 2015 il lance la première émission sur Snapchat On vous emmène avec de nombreuses célébrités à ses côtés, on aura vu Nabilla, Michaël Youn, Philippe Candeloro, Amélie Neten, Ève Angeli, entre autres... 

Il devient aussi le producteur de la première télé réalité sur YouTube en 2013 puis la première téléréalité sur Snapchat en 2017. 

Mark Abdelli est suivi par plus de  chaque jour sur Snapchat, ce qui en fait l'un des snapchatters les plus suivis de France. 

En 2022, il ouvre une agence de booking de Célébrités et Influenceurs intitulée Celebrities & influencers management.

Biographie 
Depuis sa plus jeune enfance, il se passionne pour les métiers de la scène, il entre dans les métiers de la danse à partir de .

Après un baccalauréat, ses parents lui laissent le choix de définir son parcours. Il décide de se spécialiser dans les métiers de la scène.
 
Il se spécialise avant tout par passion, et puis professionnellement dans les métiers artistiques et audiovisuels. Il crée ainsi son établissement consacré aux métiers de la scène parrainé par Oscar Sisto, ancien professeur de la Star Academy. 

Il se fait une place dans le milieu audiovisuel en collaborant avec plusieurs personnalités du petit écran dont Amélie Neten, Nabilla, et bien d’autres.

Chorégraphe de la compagnie Magic Dancer, puis créateur de la tournée Jet Set Party Tour et d'une association pour soutenir les jeunes talents de France. Il produit la première téléréalité au monde en diffusion exclusive sur YouTube intitulée Dreams Reality, puis il crée une flashmob à Miami Beach. Lors d'une boat party à Miami, il se fait repérer par la société de productions Dreams Project Productions pour ensuite créer l’émission On vous emmène sur Snapchat, suivie par plus de  quotidiennement. Il finit par la création de la première série web-téléréalité sur Snapchat Les Lambdas Débarquent qui fait un buzz médiatique.

Productions 
Mark Abdelli est producteur et scénariste de la première téléréalité au monde en diffusion exclusive sur YouTube (Dreams Reality). Il lance ensuite la première émission sur Snapchat On vous emmène (), qui le propulse parmi les snapchatters les plus célèbre de France. Par la suite, il lance Les lambdas débarquent, première téléréalité au monde sur Snapchat. 

Ses réalisations artistiques ont été soutenues par Oscar Sisto, comédien et ancien professeur de la Star Academy. 

En 2004, il crée son établissement consacré aux métiers de la scène en collaboration avec sa sœur Amanda ; ils compteront  et  en formation. Cet établissement est parrainé par Oscar Sisto.  

En 2006, il crée la compagnie Magic Dancer avec  et  à son actif.

En 2008, il crée l'association Feelings Designer pour soutenir de jeunes talents. Il rencontre à ce titre un conseiller de la ministre de la Culture.En 2009, il crée la tournée Jet Set Party Tour où  se réunissent devant  : DJ, percussionnistes, danseuses, go-go dancers

En 2013, il revient sur le devant la scène avec un concept de téléréalité novateur sur Google. Il fait une tournée dans les discothèques pour trouver les candidats de cette téléréalité avec une vingtaine de dates et . 
 
En 2014, il prépare le projet Road Trip 66 qui sera proposé sous forme de projet participatif, puis transformé en un projet audiovisuel différent. En 2015, il crée le concept Crazy Boat Party à Miami, avec  dont le percussionniste de Jennifer Lopez. Il prépare dans le même temps plusieurs concepts d'émissions, de séries, de téléréalités, et même d'applications.  seront présentes à son évènement.

En 2015, il crée une flash mob à Miami Beach sur la plage avec  à Miami.  

En 2016, Il devient l'un des plus célèbres snapchatters de France en créant la première émission sur Snapchat On vous emmène, suivie par plus de .

En 2017, il lance le concept Les lambdas débarquent en devenant le producteur de la première téléréalité sur Snapchat. Il devient par la même occasion le premier animateur sur Snapchat aux côtés d'Amélie Neten.

En 2020, il signe la fin de son aventure sur Snapchat pour se consacrer à de nouvelles aventures audiovisuelles dont la création de concepts audiovisuels (écriture, scénarios) pour d’autres producteurs comme Dreams Project Productions. 
 
En 2022, il ouvre une agence spécialisée dans le booking de célébrités et influenceurs dont le but est de placer des Célébrités dans des soirées, évènements, interviews, booking, cette agence est intitulée : Celebrities Management. Il collabore avec des personnalités comme Ève Angeli.

Notes et références

Références 

Naissance en juin 1981
Producteur français